Wachler ist der Familienname folgender Personen:

 Dietrich Wachler (1934–2004), deutscher Science-Fiction-Schriftsteller, Bibliothekar und Kritiker

 Heinrich Wachler (1883–1946), deutscher Philologe und Landtagsabgeordneter

 Paul Wachler (1834–1912), deutscher Jurist
 Richard Wachler (1829–1879), deutscher Hüttenmann